Бори́с Алекса́ндрович Ко́лчин (10 июня 1914, Сормово (ныне район Нижнего Новгорода) — 11 января 1984, Москва) — советский  и . Доктор исторических наук (1964), профессор. Работал в Институте археологии АН СССР (зав. лабораторией естественнонаучных методов). Лауреат Государственной (1970) и Ленинской (1984, посмертно) премии. Основной круг научных интересов — археологическая металлография и дендрохронология (преимущественно по материалам Новгородской археологической экспедиции). Автор около 140 научных работ.

Биография 
Получил техническое образование и в 1930—1935 гг. работал чертежником-конструктором. В 1935 г. поступил на исторический факультет МГУ. В 1941 г. окончил исторический факультет МГУ (научный руководитель А. В. Арциховский).

30 июня 1941 г., после начала Великой Отечественной войны, был призван в армию и по июль 1942 года. воевал рядовым на Юго-западном фронте. За пребывание на оккупированной территории с октября 1942 по лето 1945 года находился в Интинском ИТЛ (Коми АССР).

В 1946 г. поступил в аспирантуру ИИМК АН СССР, в 1950 годц защитил кандидатскую диссертацию «Черная металлургия и металлообработка в древней Руси», в 1961 г. — докторскую «Дендрохронология Новгорода». С 1949 г. и до момента смерти работал в ИА АН СССР.

Научная жизнь Б. А. Колчина неразрывно связана с работой в Новгородской археологической экспедиции в работе которой он принимал участие с 1947 по 1983 г., являясь одним из основных руководителей. В 1947—1948 гг. руководил одним из раскопов на Ярославовом дворище. С 1952 г. и до конца своей жизни исполнял обязанности зам. начальника экспедиции НАЭ. Был инициатором внедрения технических средств при производстве археологических работ. Здесь он испытывал физические и химические методы исследования металла, проводил опыты по моделированию древних металлургических процессов, начал обширную программу по применению дендрохронологического датирования. Именно с его именем связано широкое применение естественно-научных методов при обработке и анализе археологического материала (металлография, спектральный анализ, дендрохронология). Б. А. Колчин являлся крупным организатором отечественной археологической науки, внёс значительные усовершенствования в методику ведения полевых археологических работ в городском культурном слое.

Важными достижениями Б. А. Колчина было создание Лаборатория естественнонаучных методов при Институте археологии АН СССР, организация Всесоюзного совещания по применению новых методов в археологии (1963 г.) и археологической секции при Московском обществе испытателей природы (1970-её гг.).

Научные интересы Колчина были направлены на изучение новгородского ремесла и хронологии древностей.

Соавтор отчетов НАЭ за 1952—1983 гг., автор девяти монографий и более 140 научных работ.

Основные работы 
Книги
 Обработка железа в Московском государстве в XVI в. // Материалы и исследования по археологии СССР; Материалы и исследования по археологии Москвы, т. II, № 12. М.-Л., 1949.
 Чёрная металлургия и металлообработка в Древней Руси (домонгольский период) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 32. М., 1953.
 Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа // Материалы и исследования по археологии СССР № 55. М., 1956;
 Железообрабатывающее производство Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР. № 65. М., 1959.
 Дендрохронология Новгорода. Материалы и исследования по археологии СССР, т. 117. М., 1963.
 Дендрохронология построек. Материалы и исследования по археологии СССР. № 123. М., 1963;
 Новгородские древности. Деревянные изделия. САИ. Вып. Е1-55. М., 1968;
 Новгородские древности. Резное дерево. САИ. Вып. Е1-55. М., 1971;
 Колчин Б. А., Черных Н. Б. Дендрохронология Восточной Европы: абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 по 1980 г. — М.: Наука, 1977. Фрагмент из книги
 Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология.— М.: Искусство, 1985. — 30.000 экз.
 Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л. Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981.

Статьи
 Хронология новгородских древностей // Советская археология, 1958, № 2;
 Новгородская археологическая экспедиция (Организация и методика полевых работ в городе) (в соавторстве с В. Л. Яниным) // Новое в археологии. Сборник, посвященный 70-летию А. В. Арциховского. М., 1972;
 Колчин Б. А., Шер Я. А. Абсолютное датирование в археологии  // Проблемы абсолютного датирования в археологии.— М.: Наука, 1972.
 Колчин Б. А., Черных Н. Б. Ильинский раскоп (Стратиграфия и хронология) // Археологическое изучение Новгорода. М. 1978;
 Колчин Б. А., Янин В. Л. Археологии Новгорода 50 лет // Новгородский сборник. 50 лет раскопок в Новгороде. М., 1982.
 Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок в Новгороде. М., 1982. С. 156-177.

Примечания

Литература 
 Черных Е. Н., Янин В. Л. Памяти Б. А. Колчина // Советская археология. 1984. № 4;
 Естественнонаучные методы в археологии. М., 1989;
 Колчин Борис Александрович // Институт археологии: история и современность / под ред. В. И. Гуляева. М., 2000;
 Колчин Борис Александрович // Археологи Великого Новгорода: биографический справочник. Великий Новгород, 2002;
 Гайдуков П. Г. А. В. Арциховский и Б. А. Колчин (1935—1950) // Российская археология. 2003. № 4;
 Археология и естественнонаучные методы. М., 2005.

Ссылки 
 Статьи Б. А. Колчина

Медиевисты СССР
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Выпускники МГУ 1941 года
Историки, репрессированные в СССР
Сотрудники Российской государственной библиотеки